Ліга чемпіонів КОНКАКАФ (, ) — щорічний футбольний турнір, що проводиться КОНКАКАФ серед найкращих клубів країн Північної і Центральної Америки та Карибського басейну, проводиться з 1962 року. До 2008 року носив назву Кубок чемпіонів КОНКАКАФ (, ).

Формат 
З сезону 2008/09 в турнірі беруть участь 24 команди. Для 16 команд турнір починається з попереднього раунду, 8 переможців якого потрапляють в груповий етап, ще 8 команд потрапляють до групового етапу безпосередньо. У груповому етапі команди утворюють 4 групи по 4 команди, по 2 найкращі виходять до плей-офф.

Найуспішніші клуби

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Статистика Кубка і Ліги чемпіонів КОНКАКАФ на сайті RSSSF